Rinkaby distrikt kan syfta på:

Rinkaby distrikt, Närke
Rinkaby distrikt, Skåne

Se även
Rinkaby församling
Rinkaby socken